Тип «Гётеборг» () — серия шведских малых корветов. Были созданы как дальнейшее развитие корветов типа «Стокгольм» и предназначались для замены последних остававшихся в строю торпедных катеров «Спика». Как и их предшественники, корветы типа «Гётеборг» являются развитием линии шведских ракетных катеров и предназначаются прежде всего для борьбы с надводными кораблями, будучи способны также выполнять задачи ПЛО. Всего в 1987—1993 годах на верфях фирмы Karlskronavarvet были построены четыре корабля этого типа; предлагалось строительство ещё двух, но заказа на них не последовало. За время службы корабли этого типа подвергались модернизации, заключавшейся в уменьшении их эффективной площади рассеяния. С началом вступления в строй более современных корветов типа «Висбю», по состоянию на 2009 год, два из корветов типа «Гётеборг» были выведены в резерв, в то время как остальные два остаются на вооружении.

Представители

Литература